Berkowicz (herb)
 Józef Berkowicz
 Julja Szamalow-Berkowicz
 Konrad Berkowicz
 Marian Berkowicz
 Oskar Berkowicz